O torneio de hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 foi realizado em Atlanta, Estados Unidos.

Masculino

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Fase final

Classificação final

Feminino

Primeira fase

Disputa pelo bronze

Final

Referência
 Relatório oficial dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996

Jogos Olímpicos de Verão de 1996
1996